

Architettura 
 Abbazia di San Gallo – abbazia di Moggio Udinese (Italia)
 Abbazia di San Gallo – abbazia di San Gallo (Svizzera)
 Eremo di San Gallo – eremo di Farra di Soligo (Italia)
 Porta San Gallo – porta cittadina di Firenze (Italia)
 Teatro comunale San Gallo – teatro di Loreto (Italia)
 Via San Gallo – strada di Firenze (Italia)

Persone 
 San Gallo (550-640) – monaco ed eremita irlandese
 San Gallo di Aosta (? –546) – vescovo di Aosta
 San Gallo I di Clermont (? –551) – vescovo di Clermont
 San Gallo II di Clermont (fl. 650) – vescovo di Clermont
 Da Sangallo – cognome di una famiglia di artisti italiana

Geografia 

 San Gallo –  frazione di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo
 San Gallo – frazione di Botticino in provincia di Brescia

 San Gallo – comune capoluogo degli omonimi distretto e cantone
 Distretto di San Gallo – distretto del Canton San Gallo
 Canton San Gallo – cantone

Altro 
 FC San Gallo – nome italiano del Fussballclub Sankt Gallen 1879, squadra di calcio con sede a San Gallo (Svizzera)

Pagine correlate 
 Chiesa di San Gallo
 Sangallo